Tomáš Bulík (né le  à Prešov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Prešov, il commence sa carrière en senior avec le HK Trebišov dans la 1.liga, le deuxième niveau slovaque en 2003. La saison suivante, il découvre l'Extraliga slovaque avec le HC Košice. Il remporte le titre national en 2012  avec le HC Slovan Bratislava.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 || HK Trebišov || 1.liga slovaque ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HC Košice || Extraliga slovaque || 45|| 7|| 3|| 10|| 2|| 8|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2004-2005|| HC Košice || Extraliga slovaque || 48|| 1|| 11|| 12|| 18|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=3|2005-2006|| HC Košice || Extraliga slovaque || 11|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| MHC Martin || Extraliga slovaque || 24|| 3|| 5|| 8|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Prešov || 1.liga slovaque || 5|| 2|| 6|| 8|| 4|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2006-2007 || MsHK Žilina|| Extraliga slovaque || 38|| 4|| 5|| 9|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2| 2007-2008|| MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 47|| 5|| 13|| 18|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Banská Bystrica || 1.liga slovaque || 6|| 2|| 5|| 7|| 0|| 14|| 5|| 7|| 12|| 6
|-
| 2008-2009|| HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 54|| 20|| 18|| 38|| 62|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2009-2010|| HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 44|| 23|| 31|| 54|| 34|| 6|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2010-2011 || Iougra Khanty-Mansiïsk|| KHL|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque ||30 ||5 ||7 ||12 ||4 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2011-2012 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque || 55|| 20|| 26|| 46|| 44|| 16|| 4|| 6|| 10|| 20
|-
| rowspan=3|2012-2013 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| MsHK Žilina || Extraliga || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Košice || Extraliga || 20|| 6|| 8|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tchèque || 11|| 6|| 3|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tchèque || 44|| 11|| 13|| 24|| 40|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2014-2015 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tchèque || 45|| 3|| 7|| 10|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || MsHK Žilina || Extraliga slovaque || 8|| 3|| 4|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2015-2016 || HC Karlovy Vary || Extraliga tchèque || 27|| 1|| 4|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HC Hradec Králové || Extraliga tchèque || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Hradec Králové || Extraliga tchèque ||14 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Litoměřice || 1.liga tchèque ||3 || 3 || 2 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 21 || 6 || 3 || 9 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque  || - || - || - || - || - || 3 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 26 || 1 ||	3 || 4 ||12 ||- || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2003 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 2|| 4|| 0|| -1||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 3|| 3|| 2|| +2||align="left"| Sixième place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 3|| 5|| 20|| +1||align="left"| Septième place
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| +2||align="left"| Huitième place

Notes et références 

Naissance en août 1985
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Košice
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du MHC Martin
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Prešov
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Naissance en Tchécoslovaquie